Жялва (; старое название Позельва) — местечко в Укмергском районе Вильнюсского уезда Литвы. Центр Жялвинского староства. Расположен на реке Жалвяле (Зельва) в 22 км восточнее от Укмерге. Население в 2011 году составляло 457 человек.

История

Великое Княжество Литовское 
Первое письменное упоминание о Позельве относится к 1373 году. В 1385 году входил в состав Виленского повета Виленского воеводства.

В 1753 году в Позельве был построен костёл.

В составе Российской империи 
В результате третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Жялва вошла в состав Российской империи, в Вилькомирском уезде Виленской губернии.

В 1859 году в Жялве было 30 зданий.

Нынешнее время 
После польско-литовской войны и подписания межвоенного договора между Польской Республикой и Литвой в 1919 году Жялва стала частью Литвы. Во время Второй мировой войны, с июня 1941 до 1944 год, местечко находился под оккупацией Третьего рейха.

Население 
 XIX век : 1859 г. — 300 чел.
 XXI век : 2011 г. — 457 чел.

Достопримечательности 
 Костёл Святого Игнатия Лойолы (1892 г.)

Известные люди 
 Аарон Клуг (1926—2018 ) — британский и южноафриканский учёный, биохимик. Лауреат Нобелевской премии по химии (1982).

Примечания 

Населённые пункты Вильнюсского района